Wicocomoco (Powhatan), (Wighcocomoco, Wicomico, Wicocomico ), pleme Algonquian Indijanaca s rijeke Potomac na području današnjeg okruga Northumberland u Virginiji.
 Wicocomoco (Nanticoke), pleme Nanticoke Indijanaca iz Marylanda.